Bernhausen steht für:

 Bernhausen (Filderstadt), ein Stadtteil von Filderstadt im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Bernhausen (Adelsgeschlecht), ein schwäbisches Adelsgeschlecht
 ein Weiler in der Gemeinde Hohentannen, Kanton Thurgau, Schweiz